Jeff Burton (1925-1988), acteur américain ;
 Jeff Burton (né en 1967), pilote automobile en NASCAR.